Liga Sul de Rugby Feminino 2007' está dividida em várias etapas, a edição 2007 da Liga Sul de Rugby Feminino conta com a participação de cinco equipes: 

Associação Lobo Bravo Rugby Clube - PR
Charrua Rugby Clube - RS
Curitiba Rugby Clube - PR
Desterro Rugby Clube - SC
Universitários - SC

Critérios de pontuação 

vitória = 4 pontos;
empate = 2 pontos;
derrota = 0 pontos.
1 ponto extra para equipe que ganhar marcando 4 ou mais tries
1 ponto extra para equipe que perder por 7 ou menos pontos de diferença
Além da derrota, o time que perder por WO será penalizado com a marcação de 4 tries em favor do time adversário, que ainda ganhará um ponto extra pela vitória marcando 4 ou mais tries.

Estatísticas da Edição 2007 - Feminino

Tabela de partidas 

Liga Sul de Rugby
equipes e tabela de jogos da Liga Sul de Rugby Feminino 2007